Григорьевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в РСФСР / России и УССР / на Украине:
 Григорьевский сельсовет — в Ермаковском районе Красноярского края.
 Григорьевский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Григорьевский сельсовет — в Тамалинском районе Пензенской области.
 Григорьевский сельсовет — в Жердевском районе Тамбовской области.

упразднённые
 Григорьевский сельсовет — в Луховицком районе Московской области (до 1994).
 Григорьевский сельский совет (Великобурлукский район) — в Харьковской области (до 2020).